Denzil Onslow kan syfta på:

* Denzil Onslow (1642–1721), brittisk politiker
 Denzil Onslow (död 1765), brittisk politiker
 Denzil Onslow (1770–1838), brittisk general
 Denzil Roberts Onslow (1839–1908), brittisk politiker